Der Name Thukydides bezeichnet

 den berühmten Geschichtsschreiber Thukydides
 einen athenischen Politiker und Feldherrn, siehe Thukydides (Feldherr)
 einen Schüler des Sokrates, siehe Thukydides (Sokrates)

Siehe auch:
 Thukydideisches Pragma